Ге́рхардт () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Герхардт Вильгельм фон Рейтерн (1794—1865) — русско-немецкий художник, основатель «Вилленсхаузенской колонии художников».
 Герхардт, Дитер (род. 1935) — южноафриканский военнослужащий.
 Герхардт, Ида (1905—1997) — нидерландская поэтесса и переводчица.
 Герхардт, Карл Якоб (1833—1902) — немецкий терапевт и директор клиники Шарите (Берлин, Германия).
 Герхардт, Николаус (ок. 14201473) — скульптор голландского происхождения.
 Герхардт, Пауль (1607—1676) — немецкий теолог, автор текстов духовных лютеранских песнопений.
 Герхардт, Пауль (1867—1946) — немецкий органист.
 Герхардт, Роберт (1903—1989) — американский гребец.
 Герхардт, Ханс-Юрген (род. 1954) — восточно-германский бобслеист, золотой и серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года.
 Герхардт, Шарль Фредерик (1816—1856) — эльзасский химик, член-корреспондент Академии наук в Париже.
 Герхардт, Элизабет, более известная как Элизабет Эрдман-Макке (1888—1978) — мемуаристка, писательница.
 Герхардт, Эрнст (1867—1936) — немецкий ученый-лесовод.
 Герхардт, Янник (род. 1994) — немецкий футболист.

См. также 
 Герхард